Ва́йронис Я́канс (; 10 июня 1927 — 29 декабря 2008) — советский и латвийский актёр. Народный артист Латвийской ССР (1990).

Биография 
Вайронис Яканс родился 10 июня 1927 года в небольшом городе Яунелгава, в семье парикмахера Эрнеста Яканса (некоторые источники датой рождения указывают 20 июня).

Учился в Яунелгавской средней школе, завершить образование в которой удалось только после войны. Был мобилизован в немецкую армию и направлен на работу помощником в лётную часть (1944). После прохождения проверки в фильтрационном лагере города Моршанска Тамбовской области (1945) вернулся в Латвию.

Окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола (1952). Работал актёром Елгавского драматического театра (1952—1953), Драматического театра им. А. Упита (1954—2004).

Снимался в небольших и эпизодических ролях в фильмах режиссёров Рижской киностудии.

Скончался 29 декабря 2008 года в Риге. Похоронен на Лесном кладбище.

Признание и награды 
 Заслуженный артист Латвийской ССР (1970)
 Народный артист Латвийской ССР (1990)
 Награждён орденом Трёх звёзд

Творчество

Роли в театре

Елгавский драматический театр 

 1952 — «Пустая посуда» Андрея Глобы — Чжан-Гун
 1953 — «Семья» Ивана Попова — Володя Ульянов

Драматический театр им. А. Упита (Национальный театр) 

 1955 — «На дне» Максима Горького — Алёшка
 1955 — «Семейное дело» Ежи Лютовского — Томаш
 1957 — «Шут» Мартиньша Зивертса — Джигс
 1958 — «Из подслащённой бутылки» Рудольфа Блауманиса — Пичукс
 1959 — «Тени белых башен» Паула Путниньша — Павилс
 1961 — «Он сказал — нет» А. Хеллана — Фрэнк Уоррен
 1963 — «Три товарища» по роману Эриха Мария Ремарка — Готтфрид Ленц
 1966 — «Кьоджинские перепалки» Карло Гольдони — Исидоро
 1969 — «Мой милый, мой дорогой» Хария Гулбиса — Мудигайс
 1969 — «Дни портных в Силмачах» Рудольфа Блауманиса — Иоська
 1971 — «Лилиом» Ференца Мольнара — Хуго
 1980 — «Времена землемеров» Рейниса и Матиса Каудзите — Тенис
 1987 — «Шум за сценой» Майкла Фрейна — Тим Олгуд
 1987 — «С хижиной в церкви» Паула Путниньша — Талис
 1989 — «Субботний вечер» Рудольфа Блауманиса — Бунгатиньш
 1990 — Плутни Скапена Мольера — Аргант
 1992 — «Беден, как церковная мышь» Л. Фодора — Шинцл
 1994 — «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского — Мармеладов
 1994 — «Большой улов» Анны Бригадере — Микелис
 1996 — «Земля зелёная» Андрея Упита — Прейманис
 1997 — «Сын рыбака» по роману Вилиса Лациса — Бунджиня
 1998 — «Феликс и Фелиция» Паула Путниньша — Вилим

Фильмография 
  — Когда дождь и ветер стучат в окно — Межниек
  — Клав — сын Мартина — Хабекс
  — В тени смерти — Скрастиньш
  — Олег и Айна — Гулбис
  — Нападение на тайную полицию — Спицаус
  — В клешнях чёрного рака — барон Хексенберг
  — Наперекор судьбе — Капейка
  — Будьте моей тёщей! — посетитель
  — Личная жизнь Деда Мороза
  — Каменистый путь — эпизод
  — Фронт в отчем доме — Шустыньш
  — Он, она и дети — отец Виктора

Примечания

Ссылки 
 Некролог в газете «Диена» 

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Персоналии:Рижская киностудия
Персоналии:Латвийский Национальный театр
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Народные артисты Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище